Woodroffe ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Woodroffe (1904–?), englische Badmintonspielerin
 John Woodroffe (1865–1936), britischer Richter und Rechtswissenschaftler
 Martyn Woodroffe (* 1950), britischer Schwimmer
 Patrick Woodroffe (1940–2014), britischer Künstler

Siehe auch:
 Woodroof
 Woodruff